

Geografia

Albania 
 Bistrica – fiume che sfocia nel mar Ionio

Austria 
 Bistrica na Zilji – nome sloveno di Feistritz an der Gail, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Bistrica pri Pliberku – nome sloveno di Feistritz ob Bleiburg, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia)
 Bistrica v Rožu – nome sloveno di Feistritz im Rosental, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)

Bosnia 
 Bistrica – fiume che sfocia nella Drina

Bulgaria 
 Bistrica – villaggio nei pressi di Sofia

Croazia 
 Marija Bistrica – comune (Krapina e Zagorje)
 Zlatar-Bistrica – comune (Krapina e Zagorje)

Kosovo 
 Lumbardhi i Pejës-Bistrica, in serbo Peć Bistrica – fiume tributario del Beli Drim
 Prizrenska Bistrica – nome serbo del Lumbardhi, fiume tributario del Beli Drim

Slovenia 
 Bistrica – frazione del comune di Kozje (Savinjska)
 Bistrica – insediamento del comune di Naklo
 Bistrica o Kamniška Bistrica – fiume tributario della Sava
 Bistrica ob Sotli – comune (Savinjska)
 Ilirska Bistrica – nome sloveno della città di Bisterza (Carniola Interna-Carso)
 Slovenska Bistrica – comune (Oltredrava)